JSK steht für:
 Jeunesse Sportive Kairouanaise, ein tunesischer Sportverein
 JS Kabylie, ein algerischer Fußballverein
 JSK, ein deutsches Architekturbüro

Abkürzung